105 rok naszej ery
 105 rok przed naszą erą
 105 liczba naturalna
 galaktyka Messier 105
 galaktyka NGC 105
 planetoida (105) Artemis
 misja promu kosmicznego STS-105
 105 jest liczbą atomową pierwiastka dubnu
 droga wojewódzka nr 105
 droga krajowa nr 105 (Węgry)
 linia kolejowa nr 105
 Sonet 105 Williama Shakespeare'a
 Psalm 105
 samolot Saab 105
 samochód Škoda 105
 tramwaj Konstal 105N, Konstal 105Na i pochodne 
 działo ATG N 105
 działo Semovente da 105/25
 105 mm armata górska mle 1919 Schneider
 haubica Canon de 105 C mle 1935 B
 105 mm armata mle 1913 Schneider
 105 mm armata wz. 29 Schneider
 armata Bofors 105 mm wz. 36
 działo SK 105 Kürassier
 śmigłowiec Bölkow Bo 105
 radiostacja R-105